Virunga Nemzeti Park, a Kongói Demokratikus Köztársaság nemzeti parkja
Virunga-hegység, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Uganda és Ruanda határán húzódó hegylánc